Die Spielzeit 2006/07 der Slovnaft Extraliga war die 14. reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den HC Dukla Trenčín mit 4:0 durch und gewann damit den sechsten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Da die Liga zur folgenden Spielzeit aufgestockt wurde, musste keine Abstiegsrunde oder Relegation gespielt werden.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 HK Dynamax Oil Nitra
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HC Dukla Trenčín
 HKm Zvolen
 MsHK Žilina

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 2006/07 wurde der HC Slovan Bratislava, der mit einem  4:0 Sweep gegen Dukla Trenčín den insgesamt sechsten Titel der Vereinsgeschichte gewann. Herausragende Akteure in Reihen von Slovan waren MVP Marek Uram, Torhüter Sasu Hovi und Lubomir Hurtaj.

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

Auszeichnungen 
 Topscorer: René Školiak (HK 36 Skalica): 70 Scorerpunkte (20 Tore und 50 Assists)
 Bester Torschütze: Marek Uram (HC Slovan Bratislava): 31 Tore
 Bester Torhüter: Sasu Hovi (HC Slovan Bratislava): 2.22 GAA; 93,56 % Fangquote
 Trainer des Jahres: Peter Oremus (HK 36 Skalica)

All-Star-Team

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2006/07